Соревнования по волейболу на Исламских играх солидарности 2017 года в Баку прошли с 12 по 21 мая. Волейбольные турниры были проведены в первом зале Бакинского кристального зала. Жеребьёвка соревнований прошла 7 апреля 2017 года.

Мужчины

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Женщины

Групповой этап

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 «Исламиада»: женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала золотые медали! – ОБНОВЛЯЕТСЯ
 «Исламиада»: сборная Азербайджана по волейболу разгромила сборную Кыргызстана
 Azeri women down Turkey to strike gold
 Clinical Iran power past hosts to defend title

Соревнования на Играх исламской солидарности 2017
Международные соревнования по волейболу
Соревнования по волейболу в Азербайджане